M3 37mm Gun foi uma arma antitanque introduzida pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

História 
Em 1937 o Exército dos Estados Unidos começou o desenvolvimento de uma arma leve antitanque. O resultado foi muito similar a Pak 36 de produção nazista. Oficialmente adotada em outubro de 1938 e produzida em 1940.

O M3 foi útil na guerra no pacífico contra os tanques e fortificações Japonesas. Porém a campanha contra o Eixo no Norte da África mostrou que a arma não era tão forte contra a armadura Alemã.

No verão de 1943 a produção dos M3 terminou em favor do M1 57mm Gun que foi a versão norte-americana do britânico Qf 6 Pounder.

Bibliografia
 

Artilharia de 37 mm
Canhões antitanque dos Estados Unidos
Canhões antitanque da Segunda Guerra Mundial